Bonpland peut faire référence à :
 Bonpland, un cratère lunaire,
 Aimé Bonpland (1773-1858), un botaniste français,